Bomba Sofar (SOFAR bomb) (SOund Fixing And Ranging bomb), un sistema de posicionament que usa sons explosius en el canal de so profund de l'oceà.
 Canal SOFAR (SOund Fixing And Ranging channel), una capa horitzontal d'aigua en l'oceà centrada en la fondària en la qual la velocitat del so és mínima.